Кривоноговская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Усть-Паденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 52 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревни Васильевская и Алешковская, на юге, на противоположенном берегу реки, деревня Недниковская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Кривоносовская (Баракова) насчитывает 19 дворов, 63 мужчины и 61 женщину.  В административном отношении деревня входила в состав Паденгского сельского общества Устьпаденгской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 23 двора, 51 мужчину и 69 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Паденьгское»